Il doppio del torneo di tennis Weiden Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jens Knippschild e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Sergio Roitman e Andrés Schneiter 7-65, 6-2.

Teste di serie 

 Sergio Roitman /  Andrés Schneiter (finale)
 Mark Merklein /  Paul Rosner (primo turno)

 Diego del Río /  Daniel Melo (semifinali)
 Jens Knippschild /  Dušan Vemić (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Weiden Challenger 2002